Pieces (filme) - de 1983

Música
Pieces (álbum) - de Chuck
In Pieces - de Garth Brooks

Desambiguação